Brunnengalerie steht für
Brunnengalerie (Wiener Platz), Dresden
Brunnengalerie (Zwinger), Dresden 
Brunnengalerie (Wiesloch)